Siesta – breve riposo del primo pomeriggio
 Siesta di sangue – romanzo thriller del 1979 di Patrice Chaplin
 Siesta – film di Mary Lambert del 1987, tratto dall'omonimo romanzo della Chaplin
 Siesta - brano musicale di Bobby Solo
 La siesta – dipinto di Augusto Colombo